ПФК «Берое» () — болгарський футбольний клуб зі Старої Загори, заснований 1916 року. Виступає у Першій лізі.

Досягнення

Національні 
 Перша ліга:
 Чемпіон: 1985-86
 Віце-чемпіон: 2014-15
 Бронзовий призер (2): 1971-72, 2015-16

 Кубок Болгарії:
 Володар кубка (2): 2010, 2013
 Фіналіст (4): 1968, 1973, 1979, 1980

 Суперкубок Болгарії:
  Володар: 2013.
  Фіналіст: 2010.

Європейські 
 Кубок УЄФА
 1/8 фіналу: 1972-73

 Кубок Кубків УЄФА
 1/4 фіналу: 1973–74
 1/8 фіналу: 1979–80

 Балканський кубок
 Володар кубка (4): 1968, 1969, 1982, 1984

Виступи в єврокубках 

1технічна поразка.
Примітки
 Команди, які здобули перемогу в турнірі відмічені жирним
 Переможця Балканського кубку 1983–84 було обрано в груповому турнірі
 КР — кваліфікаційний раунд

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Болгарії
Футбольні клуби, засновані 1916
Стара Загора